Chrosioderma är ett släkte av spindlar. Chrosioderma ingår i familjen jättekrabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jättekrabbspindlar
Chrosioderma